Бакапако има више значења:

 Бакапако (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бакапако (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику